Adlington kan syfta på:

Geografi 
 Adlington, Cheshire
 Adlington, Lancashire

Personer 
 Rebecca Adlington (1989–), brittisk simmare

Se även 
 Aldington